Castrillo de la Vega kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Castrillo de la Vega (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Castrillo de la Vega (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar